Az EHF-Európa-liga, korábban EHF-kupa egy, az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) által klubcsapatok számára évente megrendezett nemzetközi kézilabdaverseny. A kupa célja, hogy azok a csapatok, amelyeknek nem sikerült bejutniuk a Bajnokok Ligájába egy külön megmérettetésen részt vehessenek. Éppen ezért ezt a kupasorozatot tartják a harmadik számú nemzetközi bajnokságnak - a Bajnokok Ligája, és a Kupagyőztesek Európa Kupája mögött. 2013-tól a KEK megszűnt, így az EHF kupa lett a 2. számú kupa a BL mögött.

A kupa lebonyolítását eredetileg a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) intézte 1982-től és eszerint a kupa elnevezése is IHF-kupa volt, később, 1993-tól vette át ezen feladatokat az EHF, és ekkor kapta a jelenlegi nevét is.

A kupában a versengés végig az egyenes kiesés szabályai szerint zajlik. Minden fordulóban összepárosítják a csapatokat, amelyek oda-visszavágón eldöntik a továbbjutás kérdését. Az egyes mérkőzésein szerzett gólok összeadódnak, és az összesítésben több gólt szerző csapat juthat be a következő fordulóba. Amennyiben gólegyenlőség alakulna ki, úgy az a csapat kerül tovább, amelyik idegenben a több gólt szerezte. Ha így sem lehet dönteni, akkor a visszavágó után közvetlenül hétméteresekkel döntenek. 2012-től megváltoztatták a kupa kiírását. A 2019-2020-as idányben a koronavírus-járvány miatt a férfiak és a nők kiírását sem fejezték be, így győztest sem hirdetett az EHF. A 2020-2021-es szezontól kezdődően Európa-liga néven rendezik meg a sorozatot.

Eddigi győztesek

Férfiak

Nők

Jegyzetek

További információk 
 Európai Kézilabda Szövetség oldala
 Kézilabda Európai Kupák oldala
 Kézilabda Bajnokok Ligája oldala

Nemzetközi kézilabdakupák